

Gubernator Terytorium Alabamy 
 William Wyatt Bibb (1817-1819)

Gubernatorzy stanowi 

Do roku 1845, kadencja gubernatora wynosiła jeden rok, potem, do roku 1901 - dwa, a od 1901 - cztery lata.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona stanu 
 Lista gubernatorów 
  
 Narodowe Stowarzyszenie Gubernatorów 

 
Alabama